Volvo Sport kan syfta på:

Volvo Sport – en tidig beteckning på Volvo P1900
Volvo Sport – en beteckning för flera varianter av Volvo PV 544